Перуанская академия языка (, APL) — организация Перу, объединяющая учёных, писателей, поэтов и экспертов в сфере испанского языка. Входит в состав Ассоциации академий испанского языка.

История 
Академия была создана в Лиме 5 мая 1887 года по инициативе перуанского писателя и учёного Рикардо Пальма, первым президентом Академии стал экс-президент Перу Франсиско Гарсия Кальдерон. 30 августа того же года Пальма по поручению Кальдерона провёл первое публичное мероприятие Академии, выступив с лекцией в актовом зале Национального университета Сан-Маркос. В это время Перу переживала последствия второй тихоокеанской войны, во время которой Лима пережила двухлетнюю  (1881—1883), в результате чего большая часть книг  была разграблена и вывезена в Чили в качестве трофеев. В силу этих обстоятельств Рикардо Пальма как директор Национальной библиотеки в первые годы после освобождения Лимы все усилия сконцентрировал на восстановлении библиотеки и лишь в 1887 году сумел реализовать идею создания Перуанской академии языка.

Рикардо Пальма впоследствии также возглавлял Академию, сначала в качестве президента, а затем в качестве директора. В вопросах испанской лексикографии Пальма был убеждённым сторонником использования «перуанизмов» ( — лексических единиц, характерных для перуанского варианта испанского языка) и отстаивал свою точку зрения в ожёсточённой полемике с Королевской академией испанского языка, в частности, в трудах Papeletas lexicográficas и Neologismos y americanismos.

Членами Академии были многие известные писатели Перу, в частности Марио Варгас Льоса, лауреат премии Сервантеса (1994) и Нобелевской премии по литературе (2010), Виктор Андрес Белаунде, Гильермо Ойос Осорес, Аугусто Тамайо Варгас, Луис Хайме Сиснерос и другие. Членами Академии были специалист в области языка кечуа Родольфо Серрон Паломино, и специалист в области испанских архаизмов Марта Хильдебрандт.

Академия была организатором VIII конгресса Ассоциации академий испанского языка, проходившего в Лиме в 1980 году.

Члены Академии 
 Франсиско Миро Кесада Кантуариас
 Марта Хильдебрандт
 Марио Варгас Льоса
 Карлос Герман Белли
 Хосе Агустин де ла Пуэнте Кандамо
 Мануэль Пантигосо Песеро
 Родольфо Серрон-Паломино
 Густаво Гутьеррес
 Фернандо де Тразеньес Гранда
 Фернандо де Сисло
 Хосе Леон Эррера
 Марко Мартос Каррера
 Рикардо Гонсалес Вигиль
 Эдгардо Ривера Мартинес
 Рикардо Силва Санистебан Уллибус
 Исмаэль Пинто Варгас
 Эдуардо Франсиско Гопкинс Родригес
 Саломон Лернер Фебрес
 Луис Альберто Ратто Чуека
 Альберто Варильяс Монтенегро
 Камило Рубен Фернандес Гозман
 Алонсо Куето Кабальеро
 Еугенио Чань-Родригес
 Марсиал Рубио Коррера
 Гарри Белеван Макбрайд
 Карлос Торне Боас
 Карлос Гаратеа Брау
 Виктор Освальдо Ольгуин Калло

Примечания

Ссылки 
  

1887 год в Перу
Институты национальных языков
Испанский язык
Литература Перу
Культурные организации Перу
Организации Лимы